Il doppio del torneo di tennis Eger Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Branislav Stankovič e Richard Vogel che hanno battuto in finale George Cosac e Florin Segărceanu 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 George Cosac /  Florin Segărceanu (finale)
 Branislav Stankovič /  Richard Vogel (Campioni)

 Peter Bastiansen /  Frederik Fetterlein (quarti di finale)
 David Rikl /  Tomáš Anzari (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eger Challenger 1989